Фари́ньяс () — испанская фамилия. Известные носители:

 Фариньяс, Карлос (1934—2002) — кубинский композитор.
 Фариньяс Эрнандес, Гильермо (род. 1962) — кубинский психолог, независимый журналист.